Дуайт Дэвис (; родился 28 октября 1949 года, Хьюстон, штат Техас) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции тяжёлого форварда. Учился в Хьюстонском университете, в 1972 году был выбран на драфте НБА под 3-м номером командой «Кливленд Кавальерс». Позже выступал за команду «Голден Стэйт Уорриорз». Всего в НБА провёл 5 сезонов. Включался в 1-ю сборную новичков НБА (1973). Всего за карьеру в НБА сыграл 340 игр, в которых набрал 2936 очков (в среднем 8,6 за игру), сделал 1991 подбор, 529 передач, 139 перехватов и 149 блокшотов.

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com 
 Статистика на сайте NBA.com 

Баскетболисты США
Игроки «Хьюстон Кугарз» (баскетбол)
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Родившиеся в Хьюстоне